Wadi kan syfta på följande:

 Wadi, arabiska för dal, i synnerhet en dal med uttorkad flodbädd som periodvis vattenfylls
 Wādi, ort i Karnataka, Indien
 Wadi (socken), socken i Sichuan, Kina